General Sherman bezeichnet:

 William T. Sherman (1820–1891), einen General des US-Bürgerkriegs
 General Sherman Tree, einen Riesenmammutbaum
 General Sherman (Schiff), ein US-amerikanischer bewaffneter Raddampfer, die vormalige USS Princess Royal (1863)
 M4 Sherman, einen Panzer